Бокер:

 Бокер — коммуна во Франции, департамент Гар
 Бокер — коммуна во Франции, департамент Жер

 Бокер, Джордж Генри (1824—1890) — американский поэт, драматург и дипломат.